Quintus Veranius est le nom porté par deux notables romains du .

Quintus Veranius 
Le plus ancien Quintus Veranius fut gouverneur de Cappadoce en 18. Il fut impliqué dans le procès de Gnaeus Calpurnius Piso, qui fut accusé d'empoisonnement de Germanicus, en 20. Après la mort de Pison la même année, l'empereur Tibère confera des sacerdoces aux procureurs.

Quintus Veranius Nepos 
Quintus Veranius Nepos (mort en 57) fut un général célébré à qui le philosophe grec Onasandre dedicacera son Strategikos, un ouvrage sur les tactiques militaires. Il fut IVvir monetalis, tribun militaire de la Legio IIII Scythica et questeur sous Tibère. 

Il fut nommé tribun de la plèbe en 41 et préteur en 42. En 43, l'empereur Claude constitua la nouvelle province de Lycie-Pamphylie, et y nomma Veranius comme gouverneur. Il gouverna la province jusqu'en 48, et durant cette période brisa la rébellion de Cilicie Tracheotide. Il fut consul en 49, et élevé au statut de patricien par Claude.

Il devint gouverneur de Bretagne en 57, remplaçant Aulus Didius Gallus. Il changea la politique de Didius de préservation des frontières existantes et lança des opérations militaires contre les remuants Silures dans ce qui est aujourd'hui connu comme le Pays de Galles mais mourut dans l'année. 

Dans ses dernières volontés, il flattait Néron et proclamait qu'ayant deux ans devant lui, il aurait conquis toute l'île. Il fut remplacé par Caius Suetonius Paulinus, et la rapidité avec laquelle Suetonius envahit le pays de Galles laisse penser que Veranius avait déjà réalisé l'essentiel.

Notes et références

Bibliographie  
Tacite, Agricola 14; Annales 2:56, 2:74, 3:10, 3:13, 3:17, 3:19, 12:5, 
  William Smith (1870), Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology Vol 3 p. 1239
  Murray K Dahm (1997), The Career and Writings of Frontinus

Voir aussi

Articles connexes 
Bretagne (province romaine)
Rome antique

Liens externes 
 Quintus Veranius sur http://www.roman-britain.org
 

Personnalité du Ier siècle
Gouverneur romain de Bretagne